Die Ehrenpromotion 2019/20 war die 106. Spielzeit in der zweithöchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 2019 und endete unplanmäßig am 22. April 2020 durch vorzeitigen Abbruch infolge der Corona-Pandemie.

Am 12. März 2020 unterbrach der luxemburgische Fußballverband wegen des Coronavirus die laufende Saison und setzte den Spielbetrieb bis auf Weiteres aus.

Das endgültige Saisonende wurde dann am 22. April 2020 durch den Verband bekannt gegeben und beschlossen, dass Swift Hesperingen und der FC Wiltz 71 direkt in die BGL Ligue aufsteigen und es im Gegenzug keine Absteiger gibt. Aus der drittklassigen 1. Division werden Marisca Mersch (1. Bezirk) und Sporting Bettemburg (2. Bezirk) in die Ehrenpromotion aufsteigen. Am 20. Mai 2020 wurde durch die Fusion des FC RM Hamm Benfica mit Erstligist FC Blue Boys Muhlenbach ein weiterer Platz in der Liga frei, den der FC Schifflingen 95 als bester Zweiterplatzierter der beiden 1. Divisionen einnehmen wird.

Tabelle

Torschützenliste 

Saisonabbruch am 22. April 2020

Stadien

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020